Kyla est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1981), chanteuse et actrice philippine
 (née en 1977), lutteuse australienne
Kyla Cole (née en 1978), actrice érotique slovaque
 (née en 2001), nageuse olympique canadienne
Kyla Pratt (née en 1986), actrice et chanteuse américaine
 (née en 1983), chanteuse britannique
Kyla Ross (née en 1996), gymnaste artistique américaine

Personnage fictif
Kyla Tyson, personnage du feuilleton télévisé britannique Holby City

Voir aussi

Homonymie de prénom